Tesák má více významů.
 Tesák (zbraň) – myslivecká zbraň
 Tesák (zub) – jeden ze zubů
 Bílý tesák – román amerického spisovatele Jacka Londona
 Přírodní rezervace Tesák poblíž sportovního areálu Tesák v Hostýnských vrších
 Tesák (Harry Potter) – velký černý pes Rubeuse Hagrida

příjmení osob
 Jiří Tesák Mošovský – evangelický kněz a český spisovatel
 Lukáš Tesák – slovenský fotbalista